Hilgenreiner ist der Familienname folgender Personen: 

 Heinrich Hilgenreiner (1870–1953), deutscher Chirurg und Orthopäde
 Karl Hilgenreiner (1867–1948), katholischer Moraltheologe und Politiker